Dit is de wereldranglijst voor mannen van december 2021 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 23 december 2021.

Mannen 12